De Militaire Decoratie (Frans: "Décoration militaire") werd in 1791 in Frankrijk ingesteld om de twee op 30 juli 1791 door de Assemblée Nationale Constituante afgeschafte koninklijke militaire onderscheidingen van Frankrijk te vervangen.

Het revolutionnaire parlement had de voor katholieken gereserveerde Orde van de Heilige Lodewijk en het voor protestanten bestemde Militaire Instituut afgeschaft en het dragen van de eretekenen verboden. Het maken van een dergelijk onderscheid tussen Fransen van verschillende religies paste immers niet in de uitgangspunten van de Franse Revolutie. Toch was er behoefte aan militaire eerbewijzen en onderscheidingen voor moed en trouw. Dat werd de voor katholieken én protestanten bestemde Militaire Decoratie.

Op 31 mei 1792 stelde de afgevaardigde Thomas-François Treil-Pardailhan voor om een onderscheiding in de vorm van een door een burgerkroon gedekte lauwerkrans in te stellen. Later zouden de vormgevers van het Legioen van Eer op dit voorstel teruggrijpen.

Op 21 september 1792 schafte de Conventie de monarchie af. De Militaire Decoratie volgde op 15 oktober 1792. Er waren inmiddels 5424 benoemingen gedaan.

Externe link 
  Edit de création de l'Ordre de Saint-Louis
 Recueil des membres de l'Ordre de Saint-Louis d'après Jean-François-Louis d'Hozier, Paris, 1817
 Site très complet traitant des décorations militaires et civiles françaises 
 Site et forum sur les décorations militaires et civiles françaises (Ordres et médailles)

Onderscheiding in Frankrijk